Josef Beran – cardinale e arcivescovo cattolico ceco
 Ladislav Beran – attore e coreografo ceco
 Michal Beran – ex hockeista su ghiaccio slovacco
 Michal Beran – calciatore ceco
 Rudolf Beran – politico cecoslovacco